«Done for Me» () — песня американского поп-исполнителя Чарли Пута, записанная совместно с соул-певицей Кейлани и вышедшая 15 марта 2018 года на лейбле Atlantic Records в качестве 3-го сингла с будущего 2-го студийного альбома Пута Voicenotes.

История 
Музыканты впервые сообщили о новой песни дуэта всего за день до релиза сингла, анонсировав чёрно-белую фотографию. Премьера песни прошла на Beats 1.

«Done for Me» сочетает стили поп и R&B с электронной басовой линией, а также «теплые синтезаторы, напоминающие классическую поп-музыку 80-х». Согласно самому Путу в песне «нет поп-аккордов но это поп-песня» и она черпает вдохновение из музыкального дуэта 80-х годов Wham!.

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Forbes, Billboard, Idolator.

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 Done For Me (Jazz Version)
  (feat. Kehlani)

Поп-баллады
Песни 2018 года